Šeremetev – famiglia nobile russa

 Boris Petrovič Šeremetev – generale russo 
 Dmitrij Nikolaevič Šeremetev – nobile e ufficiale russo
 Nikolaj Petrovič Šeremetev – nobile e politico russo
 Pëtr Borisovič Šeremetev – generale russo, figlio di Boris Petrovič Šeremetov

 Aeroporto di Mosca-Šeremet'evo – aeroporto della Russia